Италия на летних Олимпийских играх 1992 была представлена 304 спортсменами в 26 видах спорта.

Летние Олимпийские игры 1992 года прошли в испанском городе Барселона. Главной героиней игр в составе итальянской сборной стала фехтовальщица Джованна Триллини, завоевавшая две золотые медали в личных и командных соревнованиях рапиристок.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-D.
 Мужчины

Бейсбол 

 Результаты
 Предварительный раунд

Итог: 7-е место

Фехтование 

 Женщины

Ссылки 
 Сборная Италии на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1992